Lophophysema är ett släkte av svampdjur. Lophophysema ingår i familjen Hyalonematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Glassvampar
Lophophysema